Амфитеатров, Фёдор:

 Амфитеатров, Фёдор Георгиевич (в монашестве Филарет; 1779—1857) — митрополит Киевский и Галицкий, брат Раича (Амфитеатрова).
 Амфитеатров, Фёдор Захарович (1897—970) — советский учёный-вирусолог, отец Н. Ф. Амфитеатровой.